Постачання — постачання чого-небудь на певних умовах. Особливий вид зв'язків між підприємствами, сутність якої полягає в тому, що одне підприємство (постачальник) зобов'язане в певні строки передавати іншому (замовнику) обумовлену в договорі кількість продукції за відповідну плату.

Різновиди поставок 

 Комплексне постачання— постачання промислового устаткування, об'єднаного в єдиний технологічний комплекс.
 Комплектне постачання— продаж усієї сукупності виробів, товарів, що утворюють комплект і дають можливість використовувати їх у наборі.
 Невідфактуроване постачання— надходження матеріальних цінностей на підприємство без рахунків постачальників.
 Негайне постачання — умова угоди купівлі-продажу, за якою куплений товар передають покупцеві безпосередньо після укладення угоди.
 Постачання товару — заключний етап виконання договору купівлі-продажу, на якому відбувається передача товару продавцем покупцеві, здійснюється остаточний фінансовий розрахунок по закінченні операції; постачання товару може мати форму безпосередньої передачі товару покупцеві або доставки транспортом у зазначене місце.
 Хороше постачання:
 а) правильно оформлені цінні папери, надані в повній відповідності з умовами угоди;
 б) стандартні злитки дорогоцінних металів з високою пробою і клеймом відомої афінажної компанії.
 Постачання з причалу
 Постачання зі сплатою мита
 Постачання з судна
 Постачання без сплати мита
 Постачання матеріальних цінностей до державного резерву

Див. також 
 Договір постачання

Джерела

Посилання 
 ПОСТАВКА  //Фармацевтична енциклопедія
Торгівля